Scrooge (1901), een film uit 1901 
Scrooge (1913), een film uit 1913
Scrooge (1922), een film uit 1922
Scrooge (1935), een film uit 1935 met Seymour Hicks
Scrooge (1951), een film uit 1951 met Alastair Sim
Scrooge (1970), een musical uit 1970 met Albert Finney
Scrooge (1988), een film uit 1988 met Bill Murray
Scrooge (1992), een musical uit 1992 met Albert Finney op basis van de film uit 1970 
Ebenezer Scrooge, de hoofdpersoon uit de roman A Christmas Carol (1843) van Charles Dickens
Scrooge! (2011-heden), een serie theatervoorstellingen in de Stadsschouwburg Haarlem